Parafia św. Anny w Kiczkach Pierwszych – parafia rzymskokatolicka z siedzibą  Kiczkach Pierwszych, należąca do diecezji warszawsko-praskiej, do dekanatu siennickiego. W parafii posługują księża diecezjalni.

Zasięg parafii 
Do parafii należą wierni z miejscowości: Dzielnik, Gajówka Posiadały, Kiczki Drugie, Kiczki Pierwsze, Leśniczówka Piaseczno, Piaseczno, Posiadały i Skupie.

Przypisy  
 

Parafie diecezji warszawsko-praskiej
Parafie pod wezwaniem św. Anny
Religia w gminie Cegłów
Kiczki Drugie